Дми́трий Алекса́ндрович Никола́ев:
 Николаев, Дмитрий Александрович (род. 1960) — режиссёр радиотеатра.
 Николаев, Дмитрий Александрович (род. 1983) — российский баскетболист.